Lolo bezeichnet:

 Lolo – Drei ist einer zu viel, einen französischen Film von Julie Delpy aus dem Jahr 2015
 LoLo-Schiff, die Stauung oder Löschung von Schiffsladung mit bordeigenem oder fremdem Hebezeug
 den ICAO-Code für den Flugplatz Linz-Ost
 lolo-birmanische Sprachen
 einen veralteten Namen für das Volk der Yi
 Bistum Lolo, Kongo

Lolo ist geografische Bezeichnung von:
 Lolo (Vulkan), Vulkan im Inselstaat Papua-Neuguinea
 Lolo Pass, Gebirgspass der Rocky Mountains zwischen Montana und Idaho, USA
 Lolo (Montana), ein Census-designated place im US-Bundesstaat Montana
 Ogooué-Lolo, Provinz in Gabun, Afrika
 Lolo National Forest, USA 

Lolo ist der Name folgender Personen:
 Lolo Ferrari (1963–2000), eigentl. Eve Valois, französische Pornodarstellerin und Sängerin

 Cecil Lolo († 2015), südafrikanischer Fußballspieler
 Igor Lolo (* 1982), ivorischer Fußballnationalspieler
 Regori Lolo (* 1984), papua-neuguineischer Gewichtheber

Lolo ist neben Airwave eines der Aliase des belgischen Musikers und Produzenten Laurent Véronnez.

LOLO steht für:
 eine sinotibetische Sprachgruppe, Lolo-Sprachen

Siehe auch: 
 Lola, Lol
 Lollo

Abkürzung